AEGON International 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 13–19 czerwca 2010 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 456 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 w Anglii